Knorr může mít více významů:

příjmení 
Knorr
 Eduard von Knorr (1840–1920) – německý admirál
 Georg Knorr (1859–1911) – inženýr a podnikatel v oblasti kolejových vozidel a zakladatel společnosti Knorr-Bremse
 Miloš Knorr (1918–2008) – generálmajor; veterán druhé světové války; jeden ze tří československých vojáků, kteří se účastnili v červnu 1944 vylodění spojenců  v Normandii; poválečný důstojník amerických zpravodajských služeb; odbojář a osobnost boje proti nacistické a komunistické diktatuře. 

Knorre
 Richard Knorre (1900–?) – československý politik německé národnosti a poslanec

Knor
 Miloš Knor (* 1967) – český moderátor, komik a scenárista

obchodní značky 
 Knorr – značka potravinářských výrobků firmy Unilever
 Knorr-Bremse – německý výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla a nákladní automobily

jiné 
 Soudce Knorr – český román Eduarda Petišky
 Knarr – vikinská loď z 10. - 11. století